Het WTA-tennistoernooi van Toyota (officieel Toyota Princess Cup) van 2001 vond plaats van 17 tot en met 23 september 2001 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Kim Clijsters bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Jelena Dokić uit Joegoslavië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Spaanse Arantxa Sánchez Vicario in twee sets. Dokić wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Toyota op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2001. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Clijsters was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Sugiyama speelde samen met de Belgische Kim Clijsters – dit team was het eerste reekshoofd, en bereikte de finale.

Het als tweede geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Kim Clijsters en Ai Sugiyama in twee sets. Het was de eerste van in totaal 29 gezamen­lijke dubbel­spel­titels die dit team in de periode 2001–2010 zou gaan winnen. De Zimbabwaanse Black had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Zuid-Afrikaanse Huber geen.

Clijsters was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2001
Toyota